Tigin o tegin (pl. tigit o tegit; en alfabet turquès antic: 𐱅𐰃𐰏𐰤; en alfabet arabopersa ) és un títol en turquès antic que, en origen, significa ‘príncep’.

Inicialment el títol fou assignat als fills d'un kagan (kakhan/kaghan). Apareix per primer cop a les inscripcions de l'Orkhon en antic turquès. Com que els prínceps exercien funcions militars i administratives, progressivament el títol es va separar de l'origen reial per esdevenir un rang militar/administratiu. No obstant encara els uigurs i els karakhànides (i alguns altres turcs orientals) van conservar el significat original; en canvi com més a l'oest, menys conservava el significat primigeni; el fundador de la dinastia gaznèvida, que era un mameluc, portava el qualificatiu de -tigin: Sebüktegin. Els mongols no el van emprar.

Bibliografia 
 Sir G. Clausson, A dictionary of pre-thirteenth century Turkish, Oxford, 1972.

Títols nobiliaris